Питсфилд има више значења:
 Питсфилд (Њу Хемпшир)
 Питсфилд (Мејн)
 Питсфилд (Илиноис)
 Питсфилд (Масачусетс)